Уильям Дж. Бойкин () (род. в 1948 году) — американский военный деятель, генерал-лейтенант в отставке армии США. Бывший помощник заместителя министра обороны США по вопросам разведки и командующий силами специальных операций Армии США.

За время своей военной карьеры, он принимал личное участие почти во всех крупных американских военных операциях за последние четыре десятилетия.

Образование 

Уильям Бойкин имеет степень бакалавра в области английского языка Политехнического университета Виргинии (1971), и степень магистра университета Шиппенбурга в Пенсильвании. В его военное образование входит учёба в Штабном колледже вооружённых сил в Норфолке и Военном колледже армии США.

Военная карьера 

После окончания Политехнического института, Бойкину было присвоено звание второго лейтенанта. Проходил службу в составе 2-й бронетанковой дивизии, 101-й воздушно-штурмовой дивизии и 24-й пехотной (механизированной) дивизии, где занимал должность командира роты.

С 1978 по 1994 год, проходил службу в составе 1-го оперативного отряда Специального Назначения «Дельта».

В апреле 1980 года Бойкин принимал участие в неудавшейся операции «Орлиный коготь», по спасению заложников из посольства США в Тегеране.

В октябре 1983 года участвовал в операции «Вспышка ярости» по вторжению на Гренаду. Был ранен в руку. В декабре 1989 года участвовал в операции «Правое Дело» по вторжению в Панаму.

С 1990 по 1991 год, учился в Военном колледже армии США. С 1992 по 1994 год, командир 1-го оперативного отряда Специального Назначения «Дельта». В 1992 и в начале 1993 года, участвовал в охоте на колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. В октябре 1993 года, принимал участие в сражении в Могадишо. В результате минометного обстрела был ранен повторно.

В 1994 - 1995 годах занимал пост начальника Отдела специальных операций в аппарате Объединенного комитета начальников штабов. Затем являлся заместителем директора Объединённого штаба координации разведывательной деятельности ЦРУ по специальным мероприятиям частей Армии США.

С июня 1997 по март 1998 года - заместитель директора по оперативным вопросам, готовности и мобилизации, Управления заместителя начальника штаба армии США по оперативным вопросам и планированию.

С апреля 1998 года по февраль 2000 года возглавлял Командование сил специального назначения Армии США, в Форт-Брэгг, Северная Каролина. В марте 2000 - июле 2003 года возглавлял Центр специальных способов ведения войны им. Дж. Ф. Кеннеди.

С июля 2003 года - помощник по разведке и обеспечению ведения боевых действий, Заместителя министра обороны США по вопросам разведки.

Уильям Бойкин ушёл в отставку 1 августа 2007 года, после более чем 36 лет военной службы.

Деятельность после отставки 

После ухода из вооружённых сил, генерал Бойкин занимается преподавательской деятельностью в Хэмпден-Сидней-колледже, а 16 июля 2012 года, он был назначен исполнительным вице-президентом Family Research Council.

Награды и знаки отличия 
  Медаль «За выдающиеся заслуги» (Армия США)
  Медаль «За отличную службу» с четырьмя бронзовыми дубовыми листьями
   Орден «Легион Почёта» с двумя бронзовыми дубовыми листьями
  Бронзовая звезда
   Медаль «Пурпурное сердце с бронзовым дубовым листом
   Медаль Министерства обороны «За похвальную службу» с бронзовым дубовым листом
  Воздушная медаль
   Благодарственная медаль за службу в объединённых органах ВС
  Похвальная медаль армии с бронзовым дубовым листом
  Медаль за службу национальной обороне с тремя звёздами за службу
  Экспедиционная медаль вооружённых сил с литерой "Наконечник стрелы" и двумя бронзовыми звёздами за участие в кампании
  Медаль «За службу во Вьетнаме» со звездой за службу
  Медаль за службу в войне с глобальным терроризмом
   Медаль «За службу по защите Кореи»
  Медаль за службу в Вооружённых силах
  Медаль за гуманитарную помощь
  Лента армейской службы
  Крест «За особые заслуги в службе» (Канада)
  Награда за выдающееся единство части
  Награда воинской части за доблесть
  Знак боевого пехотинца
  Знак мастера-парашютиста
  Знак военного парашютиста затяжных прыжков
  Знак парашютиста Германии в бронзе
  Идентификационный нагрудный знак Службы министра обороны
  Идентификационный нагрудный знак офицера Объединенного Комитета Начальников Штабов ВС США
  Нарукавная нашивка рейнджера
  Нарукавная нашивка Сил специальных операций Армии США

Примечания

Ссылки 
 Генерал Уильям Бойкин в Яндекс. Новости.
 Генерал Уильям Бойкин в Notable Names Database.
 Интервью генерала Бойкина журналу Geospatial Intelligence Forum.

Генерал-лейтенанты (США)
Выпускники Шиппенсбургского университета Пенсильвании
Выпускники Политехнического университета Виргинии
Выпускники Военного колледжа Армии США
Рейнджеры Армии США